Władysław Piotr Wiatr (ur. 1893) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Władysław Wiatr – działacz niepodległościowy, 8 listopada 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Wiatr (1908–1962) – szopkarz krakowski

Przypisy